GIB est un code qui peut signifier :
 Gibraltar, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays).

GIB est un siglee qui peut signifier :
 Groupe GIB (où GIB signifie Grand Bazar, Innovation, Bon Marché), un groupe de magasins de distribution belge.